Die Liste der Mannschaftskader der Ekstraliga (Schach) 2013 enthält alle Spieler, die für die polnische Ekstraliga im Schach 2013 gemeldet wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die teilnehmenden Mannschaften durften neben sechs Stammspielern (dabei musste an Brett 6 eine Frau aufgestellt werden) beliebig viele Ersatzspieler melden. Während UKS Rotmistrz Twoja Szkoła Grudziądz neun Spieler meldete, umfassten die Kader von WASKO HetMaN Szopienice, KSz Polonia Votum Wrocław und ASSz Miedź Legnica je 15 Spieler. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während UKS Rotmistrz Twoja Szkoła Grudziądz und AZS Politechnika Poznańska-Pocztowiec in allen Runden die gleichen sechs Spieler einsetzten, spielten bei  KSz Polonia Wrocław zehn Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt wurden 76 der 121 gemeldeten Spieler eingesetzt, 45 Spieler bestritten alle Wettkämpfe.

Punktbester Spieler mit 8 Punkten aus 9 Partien war Bartosz Soćko (Szopienice). 7,5 Punkte aus 9 Partien erreichte Beata Kądziołka (Gorzów Wielkopolski), je 7 Punkten aus 9 Partien erzielten Jolanta Zawadzka (Polonia Warszawa) und Monika Soćko (Szopienice). Jacek Gdański (Szopienice) gewann bei seinen beiden Einsätzen und erreichte damit als einziger Spieler 100 %.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer; bei Frauen ist sowohl die Position in der Frauen-Rangliste (mit vorangestelltem "W") als auch eingeklammert die offizielle Ranglistennummer angegeben
 Titel: FIDE-Titel zum Zeitpunkt des Turniers (Stand: Mai 2013); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeisterin der Frauen, WIM = Internationale Meisterin der Frauen, WFM = FIDE-Meisterin der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Turnierbeginn (Stand: Mai 2013), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß FIDE-Elo-Liste vom Mai 2013; CZE = Tschechische Republik, GRE = Griechenland, HUN = Ungarn, POL = Polen, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

KSz HetMaN Szopienice

KSz Stilon Gorzów Wielkopolski

KSz Polonia Wrocław

GK Baszta MOS Żnin

ASSz Miedź Legnica

UKS Rotmistrz Twoja Szkoła Grudziądz

AZS Politechnika Poznańska-Pocztowiec

TKKF Drogowiec Kraków

MLKS Impact Team Ostróda

KSz Odrodzenie Kożuchów

Weblinks 
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)
 Meldungen und Ergebnisse bei chessarbiter.com (polnisch)

Ekstraliga (Schach)
Wikipedia:Liste
Schach 2013
Ekstraliga Schach 2013